Финал Кубка Италии по футболу 2020 — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2019/20, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Матч состоялся 17 июня 2020 года на Олимпийском стадионе в Риме. Из-за пандемии коронавирусной инфекции матч прошёл без зрителей на стадионе.

Путь к финалу

«Ювентус»

«Наполи»

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

2020
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Наполи»
Футбол в Италии в 2020 году
Футбольные соревнования в Риме